Са́нино — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Санино — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Санино — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Санино — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Санино — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Санино — бывший хутор, включён в черту пгт Кокошкино Новомосковского административного округа Москвы.
 Санино — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Санино — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Санино — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Санино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Железнодорожные остановочные пункты 
 Санино — железнодорожный остановочный пункт Большого кольца Московской железной дороги в Петушинском районе Владимирской области.
 Санино — остановочный пункт Киевского направления на территории Новой Москвы.